Erebia monticola är en fjärilsart som beskrevs av Vorbrodt 1921. Erebia monticola ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
monticola